Muerte o Libertad () fue el himno nacional de la República Chechena de Ichkeria, un estado independiente parcialmente reconocido en el Caucaso Norte que existió desde 1991 hasta el año 2000. Fue adoptado en 1992. La letra es de Abuzar Aydamirov y la música fue compuesta tanto por Ali Dimaev o por Umar Beksultanov.

El himno sustituyó a Mi Checheno-Inguestia, himno utilizado por la República Autónoma Socialista Soviética de Chechenia e Ingusetia, durante la existencia de la Unión Soviética.

Letra 
La letra se muestra en checheno y ruso:

Checheno 
Іожалла я Маршо

Буьйсанна борз ехкаш дуьненчу девлла тхо,
lуьйранна лом угlуш тхан цlераш техкина.
Лаилаха иллАллах.

Аьрзонийн баннашкахь наноша дакхийна,
Тархаш тlехь дой хьийзо дайша lамийна.
Лаилаха иллАллах.

Халкъана, махкана наноша кхоьллина,
Цаьршинна эшначохь, майра дlахlиттина.
Лаилаха иллАллах.

Ламанан лечарчий маршонехь кхиийна,
Халонех, бохамех курра чекхдийлина.
Лаилаха иллАллах.

Мокхаза ламанаш даш хилла лаларах,
Дахарехь, къийсамехь яхь оха дlалур яц!
Лаилаха иллАллах.

Бос lаьржа ва латта молханах лелхарах,
Тхешан сий доьхкина, тхо лаьтта доьрзур дац.
Лаилаха иллАллах.

Тхо цкъа а цхьанненна къарделла совцур дац,
lожалла, я маршо - шиннех цхьаъ йоккхур ю?
Лаилаха иллАллах.

Йижараша тхан чевнаш эшаршца ерзайо,
Хьомсарчу бlаьргаша хьуьнаршна гlиттадо.
Лаилаха иллАллах.

Мацалло хьовзадахь, орамаш дуур ду,
Хьогалло тхаш бlарздахь, бецан тхин мийра ду!
Лаилаха иллАллах.

Буьйсанна борз ехкаш дуьненчу девлла ду,
Халкъана, махкана, Далла а муьтlахь ду.
Лаилаха иллАллах.

Transliteración al alfabeto latino 
Bűsanna buorz yexkaş düniençu dövlla txuo,
Jűranna luom uġuş txaņ ċeraş texkina.
Lailaha illAllah

Ärzuonīņ bannаşkaẋ nānuоşa daqīna,
Tarxaş thieẋ duoy ẋīzuōņ dayşa txuo jāmīna.
Lailaha illAllah

Xalq̇ana, maxkana nānuoşa qöllina,
Cärşinna ieşnaçuоẋ, mayra djahittina.
Lailaha illAllah

Lāmanaņ lēçarçī mârşuōnieẋ qiīna,
Xaluōniex, buōxamiex kurra çiеqdīlina.
Lailaha illAllah

Mōqazaņ lāmanaş daş xilla lālarax,
Dāxarieẋ, q̇īsamieẋ yâẋ uoẋa djalur yâc! 
Lailaha illAllah

Buos järƶa va lâtta molxanax lielxarax,
Txēşaņ sī döxkina, txuo lätta dörzur dâc.
Lailaha illAllah

Txuo ċq̇ā a cẋanniena q̇ârdella sovcur dâc,
Jōƶalla ya mârşuō – şinniex cẋaə yuoqqur yu! 
Lailaha illAllah

Yiƶаraşa txaņ çövnaş ēşarşca yierzayuo,
Ẋomsarçu bjärgaşa ẋünarşna ġittaduo.
Lailaha illAllah

Macalluō ẋovzadaẋ, ōramaş duur du,
Ẋuogalluō txaş bjârzdaẋ, bēcaņ txi mīr du 
Lailaha illAllah

Bűsanna buorz yexkaş düniençu dövlla du,
Xalq̇ana, maxkana, Dalla a müthaẋ du.
Lailaha illAllah

En ruso 
Смерть или Свобода

Мы родились в ту ночь, когда щенилась волчица,
Утром, под рев льва, нам дали имена.
Существует нет Бога, кроме Аллаха.

В орлиных гнездах вскормили нас матери,
Отцы учили на скалах гарцевать.
Существует нет Бога, кроме Аллаха.

Нас матери родили для народа и отечества,
И по их зову мы храбро вставали.
Существует нет Бога, кроме Аллаха.

С горными орлами мы свободно выросли,
Трудности и препятствия гордо одолевали.
Существует нет Бога, кроме Аллаха.

Скорее скалы гранитные, как свинец, расплавятся,
Чем полчища врагов заставит нас склониться!
Существует нет Бога, кроме Аллаха.

Скорее земля возгорит во пламени,
Чем мы предстанем могиле, продав свою честь!
Существует нет Бога, кроме Аллаха.

Никогда и никому мы не покоримся
Смерть или Свобода - одного из двух добьемся.
Существует нет Бога, кроме Аллаха.

Сестры наши раны своими песнями излечивают,
Глаза возлюбленных на ратные подвиги поднимают.
Существует нет Бога, кроме Аллаха.

Если нас подавит голод - корни будем грызть,
Если нас одолеет жажда - росу из травы будем пить!
Существует нет Бога, кроме Аллаха.

Мы родились в ту ночь, когда щенилась волчица,
Богу, Народу, Отечеству - только им мы служим!
Существует нет Бога, кроме Аллаха.

Transliteración al alfabeto latino  
Smertʹ ili Svoboda

My rodilisʹ v tu nochʹ, volchitsa kogda shchenilasʹ,
Utrom, pod rev lʹva, nam dali imena.
Sushchestvuet net Boga, krome Allaha.

V orlinyh gnezdah vskormili nas materi,
Ottsy uchili na skalah gartsevatʹ.
Sushchestvuet net Boga, krome Allaha.

Nas materi rodili dlya naroda i otechestva,
I po ih zovu my hrabro vstavali.
Sushchestvuet net Boga, krome Allaha.

S gornymi orlami my svobodno vyrosli,
Trudnosti i prepyat·stviya gordo odolevali.
Sushchestvuet net Boga, krome Allaha.

Skoryee skaly granitnye, kak svinets, rasplavyat·sya,
Chem polchishcha vragov zastavit nas sklonitʹsya!
Sushchestvuet net Boga, krome Allaha.

Skoryee zemlya vozgorit vo plameni,
Chem my predstanem mogile, prodav svoyu chestʹ!
Sushchestvuet net Boga, krome Allaha.

Nikogda i nikomu my ne pokorimsya
Smertʹ ili Svoboda - odnogo iz dvuh dobʹemsya.
Sushchestvuet net Boga, krome Allaha.

Sestry nashi rany svoimi pesnyami izlechivayut,
Glaza vozlyublennyh na ratnye podvigi podnimayut.
Sushchestvuet net Boga, krome Allaha.

Yesli nas podavit golod - korni budem gryztʹ,
Yesli nas odolyeet zhazhda - rosu iz travy budem pitʹ!
Sushchestvuet net Boga, krome Allaha.

My rodilisʹ v tu nochʹ, volchitsa kogda shchenilasʹ,
Bogu, Narodu, Otechestvu - tolʹko im my sluzhim!
Sushchestvuet net Boga, krome Allaha.

Referencias 

Historia de Chechenia
Himnos nacionales de naciones no reconocidas